Но́вое — село Кировского сельсовета Сердобского района Пензенской области.

География 
Посёлок расположен на севере Сердобского района. Расстояние до административного центра сельсовета села Кирово — 2 км, расстояние до районного центра города Сердобск — 38 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., село основано в конце XVIII — начале XIX века в составе Чембарского уезда Пензенской губернии. С 1877 года — село Голодяевской волости Чембарского уезда, с 1896 года — деревня Грязнуха Голодяевской волости. В 1955 году — в Кировском сельсовете Свищёвского района Пензенской области, после упразднения которого в 1959 году передано в Сердобский район . В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Кирее-Грязнуха переименован в Новую.

Численность населения

Улицы 
 Луговая.

Примечания 

Населённые пункты Сердобского района